Az 1992. évi nyári olimpiai játékokon a ökölvívás harmatsúlyú versenyszámának selejtezőit és döntőjét július 28. és augusztus 8. között rendezték a Club Joventut Pavillionban.

Versenynaptár

Eredmények 
A rövidítések jelentése a következő:

Ágrajz

Végeredmény

Források 

Ökölvívás az 1992. évi nyári olimpiai játékokon